Uhrbach peut désigner :
 Carlos Pío Uhrbach, poète cubain
 Federico Uhrbach, poète cubain, son frère
 Urbach (Moselle), un hameau de la commune française d'Epping